Kießling oder Kiessling steht für:
 Kießling (Rosenthal am Rennsteig), Ortsteil von Rosenthal am Rennsteig, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Kießling (Familienname) (Kiessling), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gebrüder Kießling, deutsches Bauunternehmung und Entwurfsbüro

Siehe auch:
 Kiesling
 Kißling
 Kissling
 Kisling